

Persone
 Claudio Barigozzi (1909-1996) – biologo, genetista e accademico italiano
 Giancarlo Barigozzi (1930-2008) – sassofonista e tecnico del suono italiano
 Ermanno Barigozzi (1898 – ...) – calciatore italiano

Altro
 Fonderia Barigozzi – fonderia della città di Milano